Distlberg bezeichnet:

 Distlberg (Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis), Streusiedlung in der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis in Oberösterreich
 Distlberg (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern

Siehe auch:
 Distelberg